Страна городов — см. Гардарики
 Страна городов (Южный Урал)